Санта-Мария-дель-Монте-де-Сеа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Сеа. Население — 279 человек (на 2010 год).

Муниципалитет Санта-Мария-дель-Монте-де-Сеа состоит из пяти небольших местных деревень: Санта-Мария, Вильясинтор, Вильямизар, Кастелланос и Банедас, в которых местные жители занимаются земледелием и овцеводством.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона